Le nom Féret peut également désigner :
 La maison d'édition et librairie Féret, à Bordeaux ;
 Le "Guide Féret" autrement appelé le "Bordeaux et ses vins", édité par les Éditions Féret depuis sa création en 1850.

Patronyme 

 Charles-Théophile Féret, écrivain français ;
 Christine Féret-Fleury, écrivain français ;
 Corinne Féret (née en 1961), femme politique française ;
 Daniel Féret, homme politique belge ;
 Dominique Féret, auteur de théâtre, metteur en scène et réalisateur français ;
 Grégory Féret, joueur français de volley-ball ;
 Hippolyte Féret, grand vicaire de l'archevêque de Rouen ;
 Jacques Féret, pilote de rallye français ;
 Jean-Baptiste Féret (né en 1780), libraire et éditeur français, fondateur de la maison d'édition Féret ;
 Julien Féret, footballeur français ;
 Marie Féret, actrice française ;
 Paul Féret, joueur de tennis français ;
 Pierre Féret, ecclésiastique français ;
 René Féret (1860-1947), directeur du laboratoire des ponts et chaussées de Boulogne (détruit en 1942), surtout connu pour la relation entre le rapport eau-ciment (e/c ou w/c) et la résistance à la compression du béton ;
 René Féret (1945-2015), cinéaste et acteur français.

Lien externe 
 

Patronyme normand
Patronyme picard